Oakley puede hacer referencia a:

 Oakley, Inc., una empresa estadounidense dedicada al diseño y fabricación de gafas;
 Oakley (Fife), Escocia
 Inglaterra
 Oakley (Bedfordshire)
 Oakley (Buckinghamshire)
 Oakley (Dorset)
 Oakley (Gloucestershire)
 Oakley (Hampshire)
 Oakley (Oxfordshire)
 Oakley (Staffordshire)
 Oakley (Suffolk)
 varios lugares de Estados Unidos:
 Oakley, una ciudad en el estado de California;
 Oakley, una ciudad en el estado de Idaho;
 Oakley, un municipio en el estado de Illinois;
 Oakley, un municipio en el estado de Kansas;
 Oakley, una ciudad en el estado anterior;
 Oakley, una villa en el estado de Míchigan;
 Oakley, una ciudad en el estado de Utah;
 Oakley, un lugar designado por el censo en el estado de Wyoming;
 varias personas de nacionalidad estadounidense:
 Charles Oakley (1963), un exjugador de baloncesto;
 Bill Oakley (1966), un guionista de televisión;
 Annie Oakley (1860-1926), una tiradora que participó durante años en el espectáculo de Buffalo Bill;
 Berry Oakley (1948-1972), un bajista y uno de los miembros fundadores de The Allman Brothers Band;
 Margaret Oakley Dayhoff (1925-1983), una fisicoquímica pionera en el campo de la bioinformática.